Billet oder Billett steht für:
 Eintrittskarte
 Fahrkarte
 Glückwunschkarte
 Telefonkarte
 Zettel in der Mentalmagie
 Billet (Einheit), ein englisches Brennholzmaß
 Billetnummer eines Hauses oder Grundstücks, später Hausnummer genannt

Billet ist der Familienname folgender Personen:
 Brooke Krueger-Billett (* 1980), australische Hammerwerferin
 Etienne Billet (1821–1888), französischer Maler
 Félix Billet (1808–1882), französischer Physiker
 Joseph Anton Billet (1759–1834), Kaufmann in Offenburg und Bauherr der Villa Billet
 Pierre Billet (1836–1922), französischer Maler

Siehe auch:
 Pillet
 Plette